Börner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Julius Bernhard Börner
 Carl Karl Julius Bernhard Börner